İbrahimbəyov ist der Familienname folgender Personen:

 Maqsud İbrahimbəyov (1935–2016), sowjetischer bzw. aserbaidschanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Rüstəm İbrahimbəyov (1939–2022), aserbaidschanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmproduzent